Falke (Frankfurt), een Duits historisch motorfietsmerk
Falke (Tarthun), een Duits historisch motorfietsmerk
Falke (Alexander Schleicher), een vliegtuigtype
Joop Falke, beeldend kunstenaar en edelsmid 
Heinz Falke, graficus
Falke (bedrijf), (wandel)sokkenfabriek uit Schmallenberg